Cazalet steht für:

 Puyol-Cazalet, französische Gemeinde im Département Landes

Cazalet ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Cazalet (1938–2013), französischer Politiker
 Clement Cazalet (1869–1950), britischer Tennisspieler
 Victor Cazalet (1896–1943), britischer Politiker (Conservative Party)